Distrikt Comas bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Comas (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Region Junín)
 Distrikt Comas (Lima), Distrikt in Lima